O termo Lewisville pode referir-se a:

 Lewisville (Arkansas)
 Lewisville (Carolina do Norte)
 Lewisville (Idaho)
 Lewisville (Indiana)
 Lewisville (Minnesota)
 Lewisville (Ohio)
 Lewisville (Texas)
 Lewisville (Washington)

Desambiguações de topônimos